DFF steht für:
 Deep focus fusion, fotografische Aufnahmetechnik, siehe Focus stacking
 Département fédéral des finances (dt. Eidgenössisches Finanzdepartement), Departement der Schweizer Landesregierung
 Deutsch-Färöischer Freundeskreis, 1988 gegründeter Verein für den Kulturaustausch mit den Färöern
 Deutscher Fernsehfunk (DFF), staatliches Fernsehen der DDR
 DFF – Deutsches Filminstitut & Filmmuseum
 Data-Flip-Flop, elektronischer Schaltkreis, siehe Flipflop #D-Flipflop

Abkürzung